Christian Pouget, francoski hokejist, * 11. januar 1966, Gap, Francija.

Pouget je večji del kariere igral v francoski ligi za klube Gap HC, HC Grenoble, Chamonix HCRouen HE in HC Mont-Blanc. V sezoni 1990/91 je s klubom Chamonix HC osvojil naslov francoskega prvaka, v sezonah 1986/87, 1994/95 in 2001/02 pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca francoske lige. V sezoni 1993/94 je s klubom HC Devils osvojil naslov prvaka v italijanski ligi, v sezonah 1996/97, 1997/98, 1998/99 pa s klubom Adler Mannheim tri zaporedne naslove prvaka v nemški ligi.

Za francoski reprezentanci je nastopil na treh olimpijskih igrah, v letih 1988, 1992 in 1998, kjer je skupno odigral štirinajst tekem, na katerih je dosegel en gol in dve podaji. Ob tem je nastopil tudi na dvanajstih svetovnih prvenstvih, od tega sedmih v elitni diviziji. Skupno je za francosko reprezentanco nastopil na 93-ih tekmah, na katerih je dosegel 26 golov in 36 podaj.

Leta 2015 je bil sprejet v Francoski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Trois-Rivičres Draveurs
| QMJHL
| 84/85
|
| 62
| 15
| 22
| 37
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Trois-Rivičres Draveurs
| QMJHL
| 85/86
|
| 66
| 22
| 35
| 57
|
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gap HC
| Francoska liga
| 86/87
|
| 36
| 35
| 23
| 58
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo B
| 87
|
| 7
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gap HC
| Francoska liga
| 87/88
|
| 33
| 23
| 28
| 51
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Olimpijske igre
| 88
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gap HC
| Francoska liga
| 88/89
|
| 24
| 26
| 14
| 40
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo B
| 89
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 89/90
|
| 42
| 35
| 38
| 73
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 90/91
|
| 26
| 19
| 21
| 40
|
| 68
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 12
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chamonix HC
| Francoska liga
| 91/92
|
| 34
| 29
| 22
| 51
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chamonix HC
| Francoska liga
| 92/93
|
| 28
| 18
| 18
| 36
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Alpska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Italijanska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chamonix HC
| Francoska liga
| 94/95
|
| 26
| 25
| 13
| 38
|
| 76
|
| 10
| 12
| 8
| 20
|
| 12
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 2
| 6
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rouen HE
| Evropski pokal
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rouen HE
| Francoska liga
| 95/96
|
| 27
| 17
| 18
| 35
|
| 20
|
| 9
| 6
| 11
| 17
|
| 10
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 96/97
|
| 49
| 17
| 30
| 47
|
| 52
|
| 9
| 5
| 9
| 14
|
| 4
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 2
| 6
| 8
| -2
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 97/98
|
| 44
| 11
| 22
| 33
| +11
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Evropska liga
| 98/99
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 98/99
|
| 44
| 9
| 23
| 32
| +3
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 99/00
|
| 32
| 16
| 15
| 31
|
| 101
|
| 14
| 3
| 6
| 9
|
| 28
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 00/01
|
| 14
| 7
| 10
| 17
| +10
| 4
|
| 12
| 6
| 3
| 9
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 01/02
|
| 35
| 14
| 31
| 45
| +8
| 148
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chamonix HC
| Francoska 2. liga
| 03/04
|
| 26
| 14
| 22
| 36
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chamonix HC
| Francoska 2. liga
| 04/05
|
| 26
| 10
| 17
| 27
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Mont-Blanc
| Francoska liga
| 05/06
|
| 26
| 2
| 16
| 18
|
| 44
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| HC Mont-Blanc
| Francoska liga
| 06/07
|
| 18
| 5
| 16
| 21
|
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HC Valpellice
| Italijanska 2. liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 1
| 7
| 8
|
| 10
|-
| HC Mont-Blanc
| Francoska liga
| 07/08
|
| 24
| 5
| 4
| 9
|
| 42
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|-
| HC Mont-Blanc
| Francoska liga
| 08/09
|
| 24
| 3
| 13
| 16
|
| 88
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 863
| bgcolor="#7FFF00" | 406
| bgcolor="#7FFF00" | 510
| bgcolor="#7FFF00" | 916
| bgcolor="#7FFF00" | +31
| bgcolor="#7FFF00" | 1517
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 84
|}

Glej tudi 
 Seznam francoskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Francoski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Francijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Francoski hokejski reprezentanti
Hokejisti Trois-Rivieres Draveurs
Hokejisti Gap HC
Hokejisti HC Grenoble
Hokejisti Chamonix HC
Hokejisti HC Devils
Hokejisti Rouen HE
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti HC La Chaux-de-Fonds
Hokejisti HC Mont-Blanc
Hokejisti HC Valpellice
Sprejeti v Francoski hokejski hram slavnih